Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie był ósmą edycją w historii i odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 26 lipca do 9 sierpnia 1992 roku.

W turnieju startowało 12 reprezentacji. Reprezentacje podzielono na dwie sześciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów, po których rozegrano półfinały, finał i mecz o 3. miejsce. Drużyny, które przegrały ćwierćfinały, rozegrały mecze o miejsca 5-8. Zespoły, które zajęły miejsca 5-6 w swoich grupach walczyły o miejsca 9-12.

Po raz pierwszy na igrzyskach zastosowano w piątym secie Railly Point System (każda akcja kończyła się zdobyciem punktu). Zastosowano również zasadę, iż set grany na przewagi kończył się w momencie zdobycia 17 punktów bez konieczności dwupunktowej przewagi.

Pierwszy złoty medal igrzysk olimpijskich zdobyła reprezentacja Brazylii, która pokonała w finale reprezentację Holandii 3:0, a w całym turnieju nie doznała porażki (wygrała wszystkie 8 spotkań).

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskali: organizator, mistrz olimpijski, mistrz świata, triumfatorzy Pucharu Świata 1989 i 1991, zwycięzcy mistrzostw kontynentalnych oraz turniejów kwalifikacyjnych.

Hale sportowe 
 Palau Sant Jordi (Barcelona)
 Palau dels Esports de Barcelona (Barcelona)
 Pavelló de la Vall d’Hebron (Barcelona)

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-8

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Składy drużyn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992